Prowincja Morza Czerwonego – muhafaza w Egipcie
 Prowincja Morza Czerwonego – wilajet w Sudanie